Jebens ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Jebens (1819–1888), deutscher Maler
 Albrecht Jebens (* 1946), deutscher Geograf und Politikwissenschaftler
 Friedrich August Jebens (1768–1834), preußischer Industrieller 
 Klaus-Peter Jebens, deutscher Unternehmer
 Michael Jebsen sen. (1835–1899), deutscher Reeder 
 Michael Jebsen jun. (1911–2000), Vorsitzender der Knivsberggesellschaft
 Sverre Erik Jebens (* 1949), norwegischer Jurist 
 Wilhelm Jebens (1830–1907), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker